Список тафсиров — комментариев и толкований к Корану.

Литература 
 
 

тафсир